

1 марта 
 Городничев, Николай Павлович (27) — Герой Советского Союза.
 Гречаный, Парфентий Карпович (18) — Герой Советского Союза.
 Егоров, Иван Егорович — Герой Советского Союза.

2 марта 
 Болтушкин, Александр Павлович (38) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза.
 Грудинин, Василий Семёнович — Герой Советского Союза.
 Зимин, Сергей Григорьевич — Герой Советского Союза.
 Злобин, Яков Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Кирьянов, Николай Иванович — Герой Советского Союза.
 Нечипуренко, Сергей Васильевич (33) — Герой Советского Союза.
 Седых, Иван Викторович — Герой Советского Союза.
 Скворцов, Андрей Аркадьевич — Герой Советского Союза.
 Сухин, Александр Иванович (19) — Герой Советского Союза.
 Чертенков, Иван Матвеевич — Герой Советского Союза.
 Шкодин, Пётр Тихонович (20) — Герой Советского Союза.

3 марта 
 Коган, Моисей Герцевич (63) — французский скульптор и график.
 Копцов, Василий Алексеевич (39) — советский военный деятель, Генерал-майор танковых войск.

4 марта 

 Авксентьев, Николай Дмитриевич (64) — российский политический деятель, член ЦК прртии эсеров, лидер её правого крыла, председатель Всероссийского совета крестьянских депутатов (1917), министр внутренних дел Временного правительства (1917), председатель Всероссийского демократического совещания (1917) и председатель Временного совета Российской республики (1917), первый председатель Уфимской Директории (1918). Умер в Нью-Йорке.
 Коцеба, Григорий Андреевич (25) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны.

5 марта 
 Визгалин, Иван Павлович — Герой Советского Союза.
 Гертман, Павел Андреевич — Герой Советского Союза.
 Гражданинов, Павел Андреевич (22) — Герой Советского Союза.
 Крайко, Алексей Иванович (31) — Герой Советского Союза.
 Павлов, Василий Михайлович (38) — Герой Советского Союза.
 Силаев, Иван Николаевич — Герой Советского Союза.
 Субботин, Николай Иванович — Герой Советского Союза.
 Танцуренко, Василий Дмитриевич (30) — Герой Советского Союза.
 Фаждеев, Степан Петрович — Герой Советского Союза.

6 марта 
 Васильев, Александр Антонович — Герой Социалистического Труда.
 Кульман, Леэн (23) — Герой Советского Союза.

7 марта 
 Акинчиц, Фабиан Иванович — белорусский националистический деятель, руководитель белорусской национал-социалистической партии, националист коллаборационист. Убит при невыясненных обстоятельствах.
 Мордкин, Абрахам (69) — французский художник.
 Муди, Альма (44) — австралийско-немецкая скрипачка.
 Хользунов, Алексей Иванович (24) — Герой Советского Союза.

8 марта 
 Ярош, Отакар (30) — Герой Советского Союза.

9 марта 
 Мерзляк, Иван Дмитриевич — Герой Советского Союза.
 Смирнов, Константин Александрович (26) — Герой Советского Союза.
 Черкесов, Андрей Михайлович (37) — Герой Социалистического Труда.

10 марта 
 Модерзон, Отто (78) — немецкий художник-пейзажист.
 Погорелов, Василий Порфирьевич (23) — Герой Советского Союза.
 Сергеев, Алексей Маркелович (29) — Герой Советского Союза.

11 марта 
 Абдулов, Иван Филиппович — ефрейтор, снайпер 849-го стрелкового полка, Герой Советского Союза (посмертно), участник Великой Отечественной войны. Погиб в бою под Люботиным.
 Баранов, Пётр Григорьевич — штурман самолёта 5-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, Герой Советского Союза (1942), гвардии младший лейтенант. Погиб в воздушном бою.
 Панов, Николай Афанасьевич (26) — Герой Советского Союза.

12 марта 
 Сусанина, Екатерина (15) — белорусская школьница, рабыня немецкого барона.
 Карнаков, Михаил Севастьянович (19) — Герой Советского Союза.
 Чучвага, Иван Иванович (22) — Герой Советского Союза.

13 марта 
 Бене, Стивен Винсент (44) — американский писатель-фантаст и поэт; сердечный приступ.

14 марта 
 Ачкасов, Сергей Васильевич — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, командир звена 176-го истребительного авиационного полка 207-й истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной армии. Воронежского фронта, Герой Советского Союза лейтенант. Погиб на фронте.
 Васильчиков, Владимир Владимирович (21) — Герой Советского Союза.
 Захарка, Василий Иванович (65) — белорусский педагог, политический деятель.

15 марта 
 Маньковский, Иван Васильевич (47) — начальник службы сигнализации и связи Калининской железной дороги.
 Орлов, Леонид Александрович (31) — помощник командира эскадрильи 70-го истребительного авиационного полка 1-й армейской группы, старший лейтенант.
 Орлов, Павел Иванович (29) — Герой Советского Союза.

16 марта 
 Танкопий, Иван Алексеевич (40) — Герой Советского Союза.

17 марта 
 Ириков, Николай Романович — Герой Советского Союза.
 Клыпин, Николай Якимович (34) — Герой Советского Союза.
 Кузьмин, Борис Аркадьевич — советский литературовед.

18 марта 
 Анцыферов, Алексей Николаевич (75) — русский экономист, статистик, теоретик кооперации и деятель кооперативного движения. Умер в эмиграции в Париже.
 Пода, Павел Андрианович — Герой Советского Союза.
 Савельев, Константин Иванович — Герой Советского Союза.

19 марта 
 Сыромятников, Сергей Васильевич — Герой Советского Союза.

20 марта 
 Куприянов, Андрей Филимонович — советский военачальник, генерал-майор.
 Левченко, Иван Алексеевич (21) — Герой Советского Союза.
 Матузов, Клим Григорьевич (31) — Герой Советского Союза.
 Меркурьева, Вера Александровна (66) — русская поэтесса, переводчица.

21 марта

22 марта 
 Гессен, Иосиф Владимирович (76) — российский государственный и политический деятель, юрист и публицист.
 Скубач Алексей Дмитриевич — награжден Медалью «За отвагу» — Командир орудия 76-мм пушки 1236 стрелкового полка 372 стрелковой дивизии под Гайтолово с 25.09.42 по 02.10.42г за стрельбу прямой наводкой и уничтожение 2 дзотов и уничтожение до роты фашистов. Он погиб 22 марта 1943 г.

23 марта 
 Гаврилов, Константин Григорьевич (78) — российский шахматный композитор.
 Пугачёв, Семён Андреевич (54) — советский военачальник, участник Гражданской войны, комкор с 1935 года.
 Шиллингер, Иосиф Моисеевич — советский и американский композитор.

24 марта

25 марта 
 Васильев, Николай Григорьевич (34) — участник Великой Отечественной войны, командир 2-й Ленинградской партизанской бригады. Герой Советского Союза.

26 марта

27 марта 
 Бахчиванджи, Григорий Яковлевич (34) — советский лётчик-испытатель; погиб.

28 марта 
 Бетиньш, Карлис Карлович (76) — латышский шахматист и шахматный композитор.
 Рахманинов, Сергей Васильевич (69) — русский композитор, пианист и дирижёр; меланома.
 Траскотт, Кейт (26) — австралийский лётчик-ас Второй мировой войны.

29 марта 
 Балицкий, Стефан (42) — польский писатель, участник Движения Сопротивления, покончил жизнь самоубийством в нацистском концлагере.
 Ньютон, Уильям (23) — австралийский военнослужащий, капитан авиации Королевских военно-воздушных сил Австралии. Кавалер креста Виктории.

30 марта

31 марта 
 Левман, Семён Семёнович (46) — советский шахматный композитор.
 Милюков, Павел Николаевич (84) — русский политический деятель, историк и публицист. Лидер Конституционно-демократической партии (Партии народной свободы). Министр иностранных дел Временного правительства в 1917.